Дети Бога:

 Дети Бога — новое религиозное движение.
 «Дети Бога» (2010) — багамский художественный фильм.
 «Дети Бога» (2018) — российский игровой художественный фильм режиссёра Николая Евстифеева.

См. также 
 Дети Божии
 Сын Божий (значения)
 Сыны Божии